Crocigeri è il nome con il quale vengono comunemente indicati i membri di vari ordini intitolati alla Croce o che hanno per distintivo una croce.

Crocigeri dal cuore rosso (Canonici regolari della penitenza dei Beati Martiri);
Crocigeri della stella rossa (di Boemia);
Crocigeri franco-belgi (Ordine della Santa Croce);
Crocigeri italiani;Crocigeri portoghesi''' (Canonici regolari della Santa Croce).